Il doppio maschile  dell'Adidas International 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Daniel Nestor e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma solo Stolle ha partecipato in coppia con Joshua Eagle.

Eagle e Stolle hanno perso in finale 6–4, 6–4 contro Donald Johnson e Jared Palmer.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (finale)
 Mike Bryan /  David Rikl (semifinali)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2002
ATP Tour 2002